Ravenna kan syfta på:

 Ravenna Calcio – en fotbollsklubb
 Exarkatet Ravenna – bysantinerna områden i Italien 568–752

Geografi

Italien 

 Ravenna (provins) – en provins i regionen Emilia-Romagna
 Ravenna, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna,

USA 

 Ravenna, Kentucky, Estill County, 
 Ravenna, Texas, Fannin County, 
 Ravenna, Michigan, ort, Muskegon County, 
 Ravenna, Nebraska, Buffalo County, 
 Ravenna, Ohio, countyhuvudort, Portage County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar